Tomari, ville de Russie ;
 Tomari, ville du Japon.

Voir aussi 
 Tomari-te, forme de karaté.